Leo III. ist der Name folgender Personen:
 Leo III. (Byzanz) (~680–741), byzantinischer Kaiser
 Leo III. (Papst) († 816), Papst
 Leo III. (Abchasien) (der Große), König von Abchasien
 Leo III. (~1236–1289), König von Armenien, siehe Leon III. (Armenien)

Leo III bezeichnet:
 Leo III, anderer Name für Leo A, eine Galaxie im Sternbild des Löwen